Kalaj fluorid se može odnositi na:
Kalaj(II) fluorid (stano fluorid), -{SnF2}-
Kalaj(IV) fluorid (stani fluorid), -{SnF4}-